Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w Tychach na osiedlu F-6
 Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w Tychach w dzielnicy Żwaków